Arivonimamo (district), een district van Madagaskar
Arivonimamo (stad), de hoofdstad van dit district